Lachnaia variolosa  — вид  из подсемейства . Встречается в Алжире, Марокко и Южной Испании.

Ссылки 
 Wydział Nauk Biologicznych 

Клитрины
Животные, описанные в 1767 году